Sobradinho est un toponyme brésilien qui peut désigner :

 Sobradinho, municipalité de l'État de Bahia
 Sobradinho, municipalité de l'État du Rio Grande do Sul
 Sobradinho, région administrative du District fédéral

Voir aussi 
 Sobradinho II, région administrative du District fédéral
 Le rio Sobradinho, cours d'eau du District fédéral